Gottfried Leonhard Baudis ist der Name folgender Personen:

* Gottfried Leonhard Baudis der Ältere  (1683–1739), deutscher Rechtswissenschaftler
 Gottfried Leonhard Baudis der Jüngere (1712–1764), deutscher Jurist und Historiker